Драчевица може бити:

 Драчевица (Бар), насељено мјесто у општини Бар, Република Црна Гора
 Драчевица (жупа), средњовјековна жупа Травуније
 Драчевица (Демир Капија), насељено мјесто у општини Демир Капија, Сјеверна Македонија
 Драчевица (Студеничани), насељено мјесто у општини Студеничани, Сјеверна Македонија
 Драчевица (Нережишћа), насељено мјесто у општини Нережишћа, острво Брач, Република Хрватска

Види још 
 Драча
 Драчево